Самсонова — жіноча форма російської прізвища .

Відомі носії 
</Noinclude>
 Самсонова Антоніна Олександрівна (. 1986) — російська радіоведуча.
 Самсонова Олена Миколаївна (* 1980) — українська волейболістка.
 Самсонова Олена Павлівна (1890—1958) — російський авіатор, одна з перших жінок-пілотів.
 Самсонова Зінаїда Олександрівна (1924—1944) — санінструктор, Герой Радянського Союзу.
 Самсонова Зоя Михайлівна (. 1947) — радянська і російська актриса.
 Самсонова (Савельєва), Ксенія Володимирівна (. 1985) — російська волейболістка.
 Самсонова (Іванова) Лідія Михайлівна (1936—2007) — російська письменниця, журналіст, актриса і телеведуча.
 Самсонова Людмила Дмитріївна (. 1988) — російська та італійська тенісистка.
 Самсонова Марія Іванівна — артистка Першого українського театру для дітей та юнацтва (Львів), заслужена артистка України
 Самсонова Надія Василівна (1924—2010) — радянська кіноактриса.
 Самсонова Тамара Митрофанівна (. 1947) — російська злочинниця.
 Див. також 
 Самсонов

 Примітки